Jaroslav Kantůrek – cestista cecoslovacco
 Otto Kanturek – direttore della fotografia e regista austriaco